

Віллсборо — місто, штат Нью-Йорк
 Віллсборо — переписна місцевість, штат Нью-Йорк